Dach steht für:
 Dach, oberer abschließender Gebäudeteil
 eine stark überhängende Felspassage, siehe Überhang (Felsformation)
 das Zirkumflex in Formeln, siehe Zirkumflex #Verwendung

Dach ist der Familienname folgender Personen:
 Colton Dach (* 2003), kanadischer Eishockeyspieler
 Günter Dach (1915–2010), deutscher Politiker (CDU)
 Kirby Dach (* 2001), kanadischer Eishockeyspieler
 Margrit von Dach (* 1946), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin
 Rolf Dach (* 1934), deutscher Diplomat (DDR)
 Simon Dach (1605–1659), deutscher Dichter
 Willy von Dach (1925–2002), Schweizer Unternehmer

DACH steht als Abkürzung für:
 D-A-CH, ein Kunstwort für Deutschland – Österreich – Schweiz
 Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie, siehe Deutsche Akkreditierungsstelle #Gründungsgeschichte
 1,2-Diaminocyclohexan, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Diamine

Siehe auch:

 Das Dach
 Dach der Welt

Abkürzung